Карпин — русская фамилия; имеет женскую форму Карпина.

Известные носители 
 Карпин, Александр Петрович (1883—1969) — епископ Финляндской Архиепископии Константинопольского Патриархата; епископ Хельсинкский (1945—1969).
 Карпин, Андрей Борисович (род. 1963) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Карпин, Валерий Георгиевич (род. 1969) — советский и российский футболист, тренер.

Топонимы 
 Карпин — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Карпин мост — мост, соединяющий острова в Гатчине.